Лос Гусманес има више значења:

 Лос Гусманес (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Гусманес (Тонила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Гусманес (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Гусманес, Ла Елеха (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику